Guerre civile française peut faire référence aux conflits suivants :
 La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons de 1407 à 1435, pendant la guerre de Cent Ans.
 La Guerre folle (1485-1488) oppose une coalition des grands féodaux à Anne de France, régente du royaume.
 Les guerres de Religion entre catholiques et huguenots dans la seconde moitié du  (1562–1598).
 La Fronde de 1648 à 1653, pendant la minorité de Louis XIV.
 La Chouannerie (1792–1800) et la guerre de Vendée (1793–1796) entre républicains et royalistes pendant la Révolution française.
 La campagne de 1871 à l'intérieur opposant le gouvernement de Versailles (soutenant la démocratie représentative d'un côté, et les communes insurrectionnelles en France en 1870-1871 et la Garde nationale (prônant la démocratie directe) de l'autre se soldant notamment par la Semaine sanglante. 
 L'opposition entre la France libre et le régime de Vichy de 1940 à 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale.
 La guerre d'Algérie entre les indépendantistes algériens et l'armée française. A l'époque l'Algérie avait le statut de région et non de colonie.

La Guerre civile en France est un pamphlet de Karl Marx publié en 1871 et qui fait référence à l'insurrection de la Commune de Paris.

France